A 3852-es jelzésű autóbusz a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencs és Mád között közlekedik. A vonalat a Volánbusz üzemelteti.

Megállóhelyei

!sz. (↓)
!Megállóhely
!sz. (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
| 1 || Szerencs, Hidegvölgyi utcavégállomás || 14
|align=left|
|-
| 2 || Szerencs, malom || 13
|align=left|
|-
| 3 || Szerencs, posta || 12
|align=left|
|-
| 4 || Szerencs, központi iskola || 11
|align=left|
|-
| 5 || Szerencs, csokoládégyár || 10
|align=left|
|-
| 6 || Szerencs, vasútállomás || 9
|align=left| (Szerencs)
|-
| 7 || Szerencs, Dobó Kata utca || 8
|align=left|
|-
| 8 || Mezőzombor, ABC áruház || 7
|align=left|
|-
| 9 || Mezőzombor, Rákóczi utca || 6
|align=left|
|-
| 10 || Mezőzombor, autóbusz-forduló || 5
|
|-
| 11 || Mezőzombor, vasútállomás || 4
|align=left| (Mezőzombor)
|-
| 12 || Mád, Zempléni utca 14–16. || 3
|align=left|
|-
| 13 || Mád, Rákóczi utca || 2
|align=left|
|-
| 14 || Mád, Kossuth utca 72–74. || ∫
|align=left|
|-
| 15 || Mád, Barna József utca 15. || ∫
|align=left| (Mád)
|-
| 16 || Mád, autóbusz-forduló || 1
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Magyarország helyközi és távolsági autóbuszvonalai
Borsod-Abaúj-Zemplén megye közlekedése